BVB kan syfta på:

 BVB – en fotbollsklubb grundad 19 december 1909 i Dortmund i Tyskland, se BV Borussia 09 Dortmund
 BVB – ett kommunalt lokaltrafikbolag i Östberlin 1949–1992, se Berliner Verkehrsbetriebe,